Gießen sau Giessen (pronunțat g'i-sən) este un nume german care se poate referi la:
Gießen, regiune administrativă de tip Regierungsbezirk în partea centrală a landului Hessa din Germania
Gießen, district în landul Hessa din Germania
Gießen, capitala districtului cu același nume din Hessa
Râul Giessen, afluent al Thurului în Elveția
Giessen-Oudekerk, sat ce aparține de comuna Giessenlanden din Olanda de Sud

Note